Малкиель () — еврейское мужское имя, фамилия и семья российских предпринимателей.

В зажиточной семье Меера (Мирона) Малкиеля, побывавшего бургомистром Двинска (ныне Даугавпилс, Латвия), основателя знаменитой династии Малкиелей, родилось десять детей. Самыми известными и уважаемыми были три брата-промышленника — Яков, Самуил и Исаак Малкиели. О купцах первой гильдии, московских строительных подрядчиках, потомственных почётных гражданах и коммерции советниках братьях Самуиле и Исааке Малкиелях писал В. А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» (1926). Московская фирма братьев Малкиель имела филиал в Петербурге. Самуил Миронович (Шмуил Меерович) Малкиель (1836—?) был также владельцем литейного завода и Елисеевского дома; его сын — инженер-технолог Матвей Самуилович (Марк Самуилович, Меер-Мордух Шмуилович, Матвей Семёнович) Малкиель (1857 — не ранее 1928), выпускник ИМТУ 1878 года, в 1879 году основал в Москве кожевенный завод (его дочь Надежда Матвеевна Матвеева была артисткой Малого театра); дочь — детская писательница Софья Самойловна Малкиель — оказывала финансовую поддержку художнику Исааку Левитану и была дружна с А. П. Чеховым, с которым состояла в переписке и её сестра Мария Самойловна (Самуиловна) Малкиель (1874—1942, погибла в блокаду Ленинграда). Исаак Миронович Малкиель (1844—1881) владел машиностроительными заводами в Москве, а также особняком по набережной Мойки № 122 (1872—1882), проданным после его смерти его вдовой Раисой Яковлевной.

В семье биржевика и промышленника Якова Мироновича Малкиеля, которому (как и его братьям Самуилу и Исааку) в июле 1870 года было даровано звание потомственных почётных граждан и право жительства вне черты оседлости, было шесть детей, в том числе Мендель Янкелевич (Матвей Яковлевич, 1868—?) и Лев Янкелевич, которые учредили в 1902 году в Петербурге товарищество «Электро-Динамиковые Русско-Американские Электромеханические Заводы». Их сёстры были замужем: Александра Яковлевна — за М. Ш. Жирмунским, Софья Яковлевна — за А. С. Жирмунским (их сын — М. А. Малкиель-Жирмунский, искусствовед, литературовед и переводчик), Дора Яковлевна — за Н. Л. Блохом (их дети — Я. Н. Блох и Р. Н. Блох), Екатерина (Клавдия, Хая-Кейла) Яковлевна — за И. С. Шапиро (их дети: Константин Исаакович Шапиро и Магдалина Исааковна Малкиель-Шапиро (1905—1968) — жена В. Н. Лосского). По данным справочника «Весь Петербург» (начиная с 1899 года) их матери, Паулине Соломоновне Малкиель, принадлежал дом на Малой Мастерской улице (сохранился); по данным справочника за 1903 год Паулина Соломоновна и несколько её детей проживали по адресу: Торговая улица, 23 (современный адрес — улица Союза Печатников), он же — Малая Мастерская, дом 5 (современный адрес — Мастерская улица, дом 5).

Ещё два сына Меера Малкиеля, Андрей Миронович и Лев Миронович, банкир из Киева, забросили десант на американский берег в виде своих сыновей Леона и Якова. Манхеттенский юрист и политик Леон Эндрю Малкиель (, 1866—1932) баллотировался на пост верховного прокурора штата Нью-Йорк в 1904 году и на пост судьи апелляционного суда Нью-Йорка (от партии социалистов) в 1912 и 1920 годах соответственно. Яков Львович Малкиель (1914—1998), родившийся в Киеве, стал известным американским этимологом и филологом.

По материнской линии к роду Малкиель принадлежал также Ю. Н. Тынянов, правнук Меера и внук Гуты Малкиель-Эпштейн, внучка которой Лидия была замужем за писателем Вениамином Кавериным.

Известные носители 
 Малкиел, Бёртон (род. 1932) — американский экономист.
 Малкиель, Яков Львович (1914—1998) — американский филолог-романист.
 Малкиель-Жирмунский, Мирон Аркадьевич (1890—1974) — русский, французский и португальский искусствовед, литературовед и переводчик.

 Люстерник, Малкиель (1912—1943) — еврейский поэт, публицист, литературовед и переводчик.

Примечания 

Предприниматели Российской империи
Династии России